Lindsaeaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje 6 lub 7 rodzajów (różnica wynika z różnego ujmowania Lindsaea stortii, który m.in. w systemie PPG I wyłączany jest do monotypowego rodzaju jako  Xyropteris stortii), do których należy ponad 230 gatunków (większość zaliczana do rodzaju Lindsaea). Rośliny rozprzestrzenione w strefie międzyzwrotnikowej. Są to paprocie naziemne, rzadko epifityczne lub pnące, Lindsaea integra jest reofitem (rośnie w wodach płynących).

Morfologia 

Kłącze krótkie lub długie, płożące się, czasem zwisające, pokryte łuskami i włoskami lub tylko włoskami. Liście o blaszce podzielonej pierzasto jedno- do czterokrotnie, rzadko pojedyncze. Zwykle nagie, rzadko z nielicznymi i bardzo drobnymi włoskami, czasem nieco skórzaste. Użyłkowanie zwykle wolne, rzadko łączące się siatkowato, żyłki zwykle rozwidlają się. Kupki zarodni podługowate lub równowąskie wzdłuż krawędzi odcinków liściowych lub blisko krawędzi, osłonięte zawijkami otwierającymi się ku brzegowi liścia. Gametofit zielony, sercowaty.

Systematyka 
Paprocie te dzięki badaniom molekularnym zostały potwierdzone jako przynależne do grupy kladów bazalnych rzędu paprotkowców Polypodiales (tzw. grupa „lindsaeoids”). Dawniej klasyfikowane były w obrębie szeroko ujmowanych Dennstaedtiaceae jako podrodzina Liodsaeoideae. W systemie Smitha i in. (2006) rodzina była szeroko ujmowana, wraz z rodzajami Cystodiaceae i Lonchitis. W systemie PPG I (2016) rodzina jest wąsko ujęta z 7 rodzajami.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów
 Lindsaea Dryand. ex Sm.
 × Lindsaeosoria W.H.Wagner
 Nesolindsaea Lehtonen & Christenh.
 Odontosoria (C.Presl) Fée
 Osmolindsaea (K.U.Kramer) Lehtonen & Christenh.
 Sphenomeris Maxon
 Tapeinidium (Presl) C.Chr.

Przypisy 

Paprotkowce